Ferslev Sogn henviser til flere artikler:
 Ferslev Sogn (Frederikssund Kommune) – et sogn i Frederikssund Kommune og i Frederikssund Provsti
 Ferslev Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Vestre Provsti